ИФК «Норрчёпинг» (, IFK — аббревиатура Idrottsföreningen Kamraterna) — шведский футбольный клуб из Норрчёпинга. Основан 29 мая 1897 года. Домашние матчи проводит на «Платинумкарс Арене» общей вместимостью более 17 000 зрителей. Действующий участник лиги Аллсвенскан, высшего дивизиона чемпионата Швеции по футболу.

Тринадцатикратный чемпион Швеции. В 1940-х—1960-х годах был лидером шведского футбола. Наибольших успехов добился под руководством венгерского наставника Лайоша Цейзлера в 1942—1948 годах, 5 раз выиграв чемпионат и 2 раза кубок Швеции. В 2000-е годы «Норрчёпинг» переживает не лучшие времена, а в 2003—2007 годах был вынужден провести несколько сезонов в лиге «Суперэттан», втором по значимости дивизионе страны.

История клуба 
Клуб основали два школьника, Гуннар Нисбет и Джон Уггла. В 1904 году команда впервые приняла участие в чемпионате Швеции, проиграв матч первого круга со счётом 0:5 (в то время чемпионат проводился по системе плей-офф). С 1904 года проводит домашние матчи на стадионе «Идроттспаркен». «Норрчёпинг» выиграл первые 10 чемпионатов Эстергётланда (1909—1918). В первом сезоне Аллсвенскан (1924/25) команда заняла 8-е место. В 1930—1935 и 1937—1940 годах «Норрчёпинг» был вынужден выступать в Дивизионе 2 (в то время вторая по силе лига). После этого руководителем клуба стал Торстен Юханссон. Он назначил главным тренером команды Лайоша Цейзлера и нашёл несколько талантливых игроков. В 1943 году «Норрчёпинг» впервые стал чемпионом Швеции, опередив «Эльфсборг» на одно очко, а также выиграл Кубок Швеции, обыграв в финале «АИК» со счётом 5:2. В следующие 5 лет команда выиграла ещё 4 чемпионата. Игрок «Норрчёпинга» Гуннар Нордаль был лучшим бомбардиром Аллсвенскан сезонов 1944/45, 1945/46, 1947/48, в 1947 году он был признан лучшим футболистом Швеции, а в 1949 эту награду получил его брат Кнут Нордаль, также игрок «Норрчёпинга». В 1946 году ИФК совершил турне в Великобританию, обыграв «Чарльтон», «Шеффилд Юнайтед» и «Ньюкасл» и сыграв вничью с «Вулверхэмптоном». В 1949 году Гуннар Нордаль, Нильс Лидхольм и Лайош Цейзлер перебрались в итальянский «Милан».

После двух неудачных сезонов «Норрчёпинг» вновь стал чемпионом в сезоне 1951/52, потерпев лишь 2 поражения. В 1953 году лучшим футболистом Швеции был признан защитник «Норрчёпинга» Бенгт Густавссон. В 1956 году клуб впервые выступил в Кубке европейских чемпионов и уступил в первом раунде итальянскому клубу «Фиорентина». В 1956 году в команду пришёл нападающий Харри Бильд, в сезоне 1956/57 он стал лучшим бомбардиром Аллсвенскан. В составе сборной Швеции, занявшей 2-е место на чемпионате мира 1958 года, 4 игрока представляли «Норрчёпинг».

В 1982 году выбыл из Аллсвенскан впервые за 42 года, но уже через сезон вернулся в высшую лигу. В 1989 году, спустя 26 лет, клуб ещё раз стал чемпионом Швеции, в финале плей-офф обыграв «Мальмё» по пенальти. Следующий подобный успех пришёл к команде в 2015 году.

Рекорды 
Крупнейшая победа: 11:1 (над «Юргорденом» 14 октября 1945). Крупнейшее поражение: 0:11 (от «Эргрюте» 6 апреля 1928, от «Хельсингборга» 22 сентября 1929). Больше всего матчей в Аллсвенскан: Оке Юханссон (321 матч). Больше всего голов: Хенри Чельгрен (126 голов).

Достижения 
Аллсвенскан
  Чемпион (13): 1942/43, 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1960, 1962, 1963, 1989, 2015
  Серебряный призёр (10): 1952/53, 1957/58, 1959, 1961, 1966, 1987, 1990, 1992, 1993, 2018

Суперэттан
  Победитель (1): 2007
  Серебряный призёр (1): 2010

Кубок Швеции
  Обладатель (6): 1943, 1945, 1968/69, 1987/88, 1990/91, 1993/94
  Финалист (5): 1944, 1953, 1967, 1971/72, 2016/17

Суперкубок Швеции
  Обладатель (1): 2015

Статистика выступлений с 2001 года

Выступления в еврокубках

Текущий состав 
По состоянию на 13 февраля 2023 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Трансферы. Зима 2022/2023

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Известные игроки 

  Гуннар Нордаль
   Нильс Лидхольм
  Бьёрн Нордквист
  Томас Бролин
  Кеннет Андерссон
   Игорь Пономарёв
  Кристофер Менесес
  Рассел Мвафулирва

Примечания

Ссылки 

 Сайт болельщиков «Норрчёпинга» Peking Fanz
 gopeking.net — сайт болельщиков
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы Швеции
ФК «Норрчёпинг»
Спорт в Норрчёпинге